Galleri kan henvise til flere forskellige artikler:
 Galleri (butik) – en butik som forhandler kunst (kunsthandel)
 Galleri (arkitektur) – en arkitektonisk betegnelse for en lang gang flankeret af vægge eller søjler
 Galleri (teater) – den øverste etage i et teaters tilskuerplads
 Billedgalleri – et web-sted hvor man fremviser billeder i lige rækker og søjler 
 Galleri (mølleteknik) - den såkaldte "omgang" på en vindmølle
 Kunstgalleri – et galleri på et museum
 Galleri (udstillingssted) - udstillingssted for kunst